BiH:
 Bijelo Polje (Kakanj, BiH), naselje u općini Kakanj
 Bijelo Polje (Mostar, BiH), kotlina smještena sjeverno od grada Mostara (naselja: Potoci, Željuša, Salakovac, Kutilivač, Podgorani, Humilišani, Prigrađani)
 Bijelo Polje (Milići, BiH), naselje u općini Milići

Crna Gora:
 Bijelo Polje, grad u crnogorskom dijelu Sandžaka
 Bijelo Polje (Golubovci, Crna Gora), naselje u gradskoj općini Golubovci, Podgorica